Пайсанду — названия ряда футбольных клубов:
 «Пайсанду» — бразильский футбольный клуб из города Белен.
 «Пайсанду» — уругвайский футбольный клуб из города Пайсанду.
 «Пайсанду Белья Виста» — уругвайский футбольный клуб из города Пайсанду.
 «Пайсанду»  — бразильский футбольный клуб из города Бруски, существовавший 1918—1987 годах.